Monety peut désigner en Pologne :
 Monety, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Monety, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie